Mesulame Rakuro (atleet), een Fijisch discuswerper en kogelstoter
Mesulame Rakuro (politicus), een Fijisch politicus